Chaney se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ralph W. Chaney
 Lucian West Chaney